Tellico — менеджер коллекций для KDE.

Возможности 
Tellico позволяет создать коллекцию абсолютно любого типа, хотя в первоначальном виде программа имеет следующие шаблоны коллекций:
 Книги
 Библиография
 Комиксы
 Фильмы
 Музыка
 Монеты
 Марки
 Карточки02 02
 Вина
 Игры

Программа может использоваться как простая и удобная база данных, поскольку имеет функцию создания отчётов. Например, можно вести учёт книг в библиотеке, сколько книг имеется в наличии и у кого они находятся в настоящий момент. Таким образом, за два клика можно посмотреть, у кого из посетителей истёк срок хранения книг.

Программа имеет функцию учёта должников. За два клика можно указать, кто взял какой-то фильм и когда обещал вернуть. При этом запись о сроке возвращения автоматически помещается в KOrganizer.

Программа может получать данные из разных источников: IMDB, Amazon и др.

Программа может экспортировать и импортировать данные почти изо всех популярных форматов коллекций: Alexandria, GCfilms, BibTeX и мн. др.

Имеет русский интерфейс.

Аналогичные программы 
Альтернативы есть, но они имеют узкую специализацию:
 GCfilms — мощный менеджер коллекций фильмов (сменил название на GCstar);
 Alexandria — менеджер коллекций книг;
 Koha — автоматизированная библиотечная информационная система.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Marcel Gagné (2005) Cooking with Linux — The Cook’s Collection, LinuxJournal

Приложения, использующие Qt
Программы для KDE
СУБД